Cleobulo, filosofo greco antico, annoverato tra i Sette sapienti greci
Cleobulo, combattente troiano menzionato nel libro XVI dell'Iliade di Omero
4503 Cleobulus, asteroide